Сухі Яли — річка в Україні
 Сухі Яли — село, Донецька область, Мар'їнський район